Command est le terme anglais pour le nom  et le verbe commander.

Command ou COMMAND peut désigner :
 Command, marque d'adhésifs du groupe 3M ;
 Command, groupe de super-héros créé par Marvel Comics ;
 COMMAND, l'interpréteur de commandes des systèmes compatibles MS-DOS, remplacé par Cmd sous Windows NT.

 Michèle Command, chanteuse française d'opéra.

Voir aussi 
 Déclaration de command, terme de droit français
 Touche de commande, touche sur les claviers d'ordinateurs Macintosh